San Lorenzo de la Parrilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Lorenzo de la Parrilla (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 San Lorenzo de la Parrilla (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar